Chiba – stolica prefektury Chiba w Japonii na wyspie Honsiu
 prefektura Chiba – prefektura należąca do obszaru metropolitalnego Wielkiego Tokio
Osoby:
 Katsutoshi Chiba – skoczek narciarski
 Kazuhiko Chiba – piłkarz, reprezentant kraju
 Kazuo Chiba – nauczyciel aikido
 Mamoru Chiba – fikcyjna postać z serii mang i anime Sailor Moon
 Masako Chiba – lekkoatletka specjalizująca się w biegach długodystansowych
 Naoki Chiba – piłkarz występujący na pozycji pomocnika
 Reiko Chiba – aktorka, modelka oraz piosenkarka
 Saïd Chiba – marokański piłkarz grający na pozycji pomocnika
 Shigeru Chiba – aktor głosowy
 Sonny Chiba – aktor
 Takahito Chiba – piłkarz występujący na pozycji obrońcy
 Tetsuya Chiba – rysownik mang
 Yoshihiro Chiba – lekkoatleta, płotkarz